Isenhart ist:
 der Name einer Romanfigur in Wolfram von Eschenbachs Roman Parzival.
 der Titel des Films Isenhart – Die Jagd nach dem Seelenfänger aus dem Jahr 2011
 der Titel eines Romans von Holger Karsten Schmidt.